Cimanes del Tejar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cimanes del Tejar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cimanes del Tejar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar